Kaps (Armenië), een plaats in Armenië
 Kaps (pianomerk), een historisch Duits pianomerk
 Fred Kaps, artiestennaam van A.P.A. Bongers (1926–1980), Nederlands goochelaar